Рау́ль Гонса́лес (): Гонсалес, Рауль (род. 1952) — мексиканский легкоатлет (спортивная ходьба).
 Гонсалес, Рауль (род. 1967) — кубинский боксёр.
 Гонсалес, Рауль (род. 1977) — испанский футболист.